Jesús González Gallo (1900-1957), Mexicaans politicus
 Jesús González Green (1937), Spaans journalist
 Jesús González Lugo (1894-1965), Mexicaans politicus en militair
 Jesús González Ortega (1822-1881), Mexicaans politicus en militair
 Jesús González Reyes (1961), Mexicaans politicus
 Jesús González Schmal (1942), Mexicaans politicus
 Jesús González Cisneros (1974), Mexicaans zwemmer
 Jesús Alberto González Quijada (1987), Venezolaans voetballer
 Jesús González (atleet) Spaans atleet